Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 17 лет () — международное ежегодное соревнование европейских национальных команд стран, в котором участвуют мужские сборные команды до 17 лет стран, входящих в УЕФА. Турнир был основан в 1982 году, в котором соревновались сборные до 16 лет, а в 2002 году был заменен на нынешнюю возрастную категорию. В нечетные годы турнир также служит в качестве европейского отборочного турнира для юношеского чемпионата мира по футболу.

Текущий формат соревнований состоит из трёх этапов: отборочный раунд, элитный раунд и финальный турнир. Отборочный раунд проходит осенью предыдущего года, элитный — весной. Победители каждой группы элитного раунда присоединяются к команде-хозяйке в финальном турнире, который проходит в мае.

Испания является самой успешной командой в этом соревновании, выиграв девять титулов.

Чемпионы

Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 16 лет

Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 17 лет 

1С 2007 года матч за 3-е место не проводился; команды, проигравшие в полуфинале, расположены в алфавитном порядке.
 Легенда:
 доп. вр. — после дополнительного времени
 пен. — после серии послематчевых пенальти

Медали (1982—2022) 

Примечания:
 Выступление в полуфиналах зачитывается в таблице как бронза.
 В 1987 году титул чемпиона среди юношей до 16 лет не был присуждён из-за того, что итальянец Роберто Секчи не имеет права участвовать в турнире.

Победители 

<div id="1_2">1 С 2007 года матч за 3-е место не проводился.

Золотой игрок 
С 2002 года самый ценный игрок турнира признается Золотым игроком

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира